

Театральна площа — площа в місті Дрогобич
 Театральна площа — площа в місті Донецьк
 Театральна площа — площа в місті Євпаторія
 Театральна площа — площа в місті Київ
 Театральна площа — площа в місті Кропивницький
 Театральна площа — площа в місті Маріуполь
 Театральна площа — площа в місті Одеса
 Театральна площа — площа в місті Рівне
 Театральна площа — площа в місті Суми
 Театральна площа — площа в місті Чернівці
 Театральна площа — площа в місті Ужгород

 Театральна площа — колишня назва майдану Поезії в місті Харків

Театральна площа — площа в місті Грозний
 Театральна площа — площа в місті Кіров
 Театральна площа — площа в місті Краснодар
 Театральна площа — площа в місті Красноярськ
 Театральна площа — площа в місті Липецьк
 Театральна площа — площа в місті Москва
 Театральна площа — площа в місті Нижній Новгород
 Театральна площа — площа в місті Омськ
 Театральна площа — площа в місті Ростов-на-Дону
 Театральна площа — площа в місті Рязань
 Театральна площа — площа в місті Санкт-Петербург
 Театральна площа — площа в місті Саратов
 Театральна площа — площа в місті Сочі

Театральна площа — площа в місті Варшава
 Театральна площа — площа в місті Бидгощ

Див. також 
 Вулиця Театральна

Площі